Паунович (, ) — сербская фамилия, происходящая от слова «паун» — «паук». Известные носители:

 Паунович, Алекс (род. 1969) — сербско-канадский актёр.
 Паунович, Благое (1947—2014) — югославский футболист, тренер.
 Паунович, Велько (род. 1977) — сербский и испанский футболист.
 Паунович, Даворянка (1921—1946) — югославская студентка, партизанка времён Народно-освободительной войны в Югославии.
 Паунович, Драган (1961—2016) — сербский шахматист.